Die All England 1908 fanden vom 3. bis zum 7. März 1908 in London statt. Es war die 10. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum 6. Mal im Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City in Islington statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Dameneinzel und -doppel verteidigt werden. Mit über 1000 Zuschauern am finalen Samstag war das Turnier das bis dahin bestbesuchte.

Austragungsort 
 Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City, Bunhill Row, Islington

Finalspiele

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1908
1908
Sportveranstaltung im London Borough of Islington